Saint-Julien è un comune francese di 2.004 abitanti situato nel dipartimento del Varo nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Società

Evoluzione demografica

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Saint-Julien